KVV Scherpenheuvel Sport is een Belgische voetbalclub uit Scherpenheuvel. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 981. De club speelde enkele seizoenen in de nationale voetbalreeksen.

Geschiedenis 
Voetbalvereniging Scherpenheuvel Sport sloot zich op 29 april 1927 aan bij de KBVB en kreeg het stamnummer 981 toegewezen.

Tegen het begin van de jaren '50 was de club opgeklommen tot Eerste provinciale. In 1952 kreeg het de koninklijke titel toegewezen waarna de club wijzigde in Koninklijke Voetbalvereniging Scherpenheuvel Sport. In 1956 werd Scherpenheuvel Sport kampioen in Eerste provinciale. Het eerste seizoen op nationaal niveau eindigde men op een elfde plaats. Het seizoen nadien eindigde men voorlaatste, waardoor het spelen in Vierde klasse beperkt bleef tot twee seizoenen. Nadien zakte de club geleidelijk aan af tot Derde provinciale, waarbij het tot 2013 voornamelijk schipperde tussen de tweede en derde provinciale. In 2013 zakte de club zelfs tot het laagste provinciale niveau.

Voor het seizoen 2022/23 besloot KVV Scherpenheuvel Sport om geen team in competitie te brengen. Door problemen met het vorige clubbestuur was er onvoldoende tijd om een competitieve ploeg samen te stellen. Daarom besloot men een één jaar inactief zijn, om dan vanaf het seizoen 2023/24 herop te starten in Vierde provinciale.

Resultaten 

KVV Scherpenheuvel Sport
Scherpenheuvel
Sportvereniging in Vlaams-Brabant